La 2. Fußball-Bundesliga 1976-1977 è stata la terza edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. Divisa in due gironi, Nord e Süd, è terminata con la promozione in Bundesliga di FC St. Pauli e , le vincitrici dei due gironi, e del , che, secondo in campionato, è invece uscito vincitore dal play-off promozione.

Capocannonieri del torneo sono stati Franz Gerber del St Pauli con 27 reti nel girone nord, e Lothar Emmerich del Würzburger con 24 reti nel girone süd.

Girone nord

Classifica finale

Girone sud

Classifica finale

Play-off promozione intergirone 

andata

ritorno

gara decisiva

 Arminia Bielefeld - TSV 1860 München 4-0, 0-4, 0-2

Verdetti 
 FC St. Pauli, VfB Stuttgart e TSV 1860 München promosse in Fußball-Bundesliga 1977-1978.
 Bonner SC, 1. SC Göttingen 05, Wacker 04 Berlin, VfL Wolfsburg, SV Röchling Völklingen, SSV Jahn Regensburg e BSV 07 Schwenningen retrocesse in Regionalliga.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1976-1977

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
1976